Красных — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Красных, Александр Владимирович (род. 1995) — российский пловец, чемпион мира по плаванию на короткой воде.
 Красных, Иван Фёдорович (1901—1992) — советский учёный-металлург, организатор производства.